Перић је српско презиме. Оно се може односити на:

 Јована Стипић (1977), српска глумица
 Никола Стипић (1937), бивши југословенски и српски фудбалер

Референце 

Српска презимена